Le Miracle des loups (1924), film français de Raymond Bernard ;
 Le Miracle des loups (1961), film français d’André Hunebelle.

Pseudonyme 

 Le Miracle des loups (1930), surnom du Latécoère 28 de l’Aéropostale.